! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 178001–178100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 178101–178200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 178201–178300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 178301–178400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 178401–178500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 178501–178600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 178601–178700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 178701–178800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 178801–178900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 178901–179000 [ editare]

Lista planetelor minore (178001-179000)